Peer () ist eine Stadt in der Region Flandern in Belgien. Sie gehört in die Kempen zur Provinz (Verwaltungsbezirk) Limburg und liegt etwa 80 km westlich von Mönchengladbach. Im Ortsteil Wauberg entspringt die Dommel, ein Nebenfluss der Maas.

Pieter Brueghel 
Der Ortsteil Grote-Brogel wird als einer der möglichen Geburtsorte des flämischen Malers Pieter Brueghel genannt. Brueghel solle im Dorf Brueghel unweit von Brede oder Breda geboren worden sein. Grote-Brogel wurde und wird vor Ort noch immer als Brögel ausgesprochen; Brede und Breda sind alte Schreibweisen der benachbarten Stadt Bree.

Militärflugplatz Kleine-Brogel 
Im Ortsteil Kleine-Brogel befindet sich der Militärflugplatz Kleine Brogel der belgischen Luftstreitkräfte und ein NATO-Stützpunkt mit amerikanischen Militärs. Einmal jährlich wird auf dem Gelände der Basis ein „Spotterday“ ausgerichtet, an dem die Basis für Besucher offensteht.

Veranstaltungen 
Im Jahr 1979 war Peer Gastgeber des 3. Europaschützenfestes, einer Veranstaltung der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen.

Bluesfestival 
Seit 1985 findet in Peer jedes Jahr im Juli das 3-4-tägige internationale Rhythm 'n' Blues Festival Blues Peer statt.

Persönlichkeiten 
 Anneleen Lenaerts (* 1987), Harfenistin
 Marnick Vermijl (* 1992), Fußballspieler

Weblinks 

 Homepage der belgischen Kleinstadt Peer (niederländisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Provinz Limburg (Belgien)